Робин Бу Карл Сьодерлинг ( или Söderling) е шведски тенисист, роден на 14 август 1984 в Тибру. Негов треньор е Магнус Норман.

Кариера 
Сьодерлинг започва да се занимава с тенис когато е на пет години. На медународно ниво дебютира на 14 години. През първата му пълна година в юношеския тенис (2000) той печели четири турнира. Следващата година взима още три титли, но от по-значителни турнири, сред които е и Ориндж Боул. Завършва годината на четвърто място при юношите.

Същата година дебютира при професионалистите на турнира в Стокхолм, но отпада още във втория кръг. През 2002 г. скача с 267 места в ранглистата след добри игри на Чалънджър турнири. Записва първите си мачове на турнир от Големия шлем на Откритото първенство на САЩ, където стига до втори кръг. Робин продължава да се състезава и при юношите, като достига полуфинал на Откритото първенство на САЩ за юноши, където губи от Маркос Багдатис.

През 2003 г. Сьодерлинг играе първия си финал на турнир от висока категория – в Стокхолм, където губи от Марди Фиш. През годината регистрира още полуфинал в Шанхай, титли от Чалънджърите в Тампере и Истанбул и финал на този в Хелзинки.

Година по-късно той печели първата си титла от турнир от висока категория – в Лион, надделявайки над Ксавие Малис. Играе финал и в Марсилия, но там губи от Доминик Хърбати. Играе на сингъл и на двойки на Олимпиадата в Атина, но и в двата случая губи още в първия кръг.

В началото на 2005 Сьодерлинг печели титлата от турнира в Милано, където побеждава Радек Щепанек. Пропуска следважите няколко турнира заради контузия в коляното и последвалата операция през месец март. Заради нея Сьодерлинг излиза от ритъм и не успява да спечели два поредни мача чак до Откритото първенство на САЩ, където стига до трети кръг. През октомври се подлага на още една операция.

Сьодерлинг започва 2006 г. с титла от Чалънджъра в Хайлброн. В рамките на тази година играе финал в Мемфис, полуфинал в Нотингам, Ню Хейвън и Стокхолм и четвъртфинал в Сан Хосе, Хале и Бостад. Благодарени на тези добри резултати той завършва годината на 25-о място в световната ранглиста и за първи път в кариерата си е най-напред в класирането в сравнение със сънародниците си.

На 8 януари 2007 г. се изкачва на 23-та позиция в ранглистата. Това е най-доброто му класиране. До юли регистрира три полуфинала (в Доха, Марсилия и Дубай) и четвъртфинал на Мастърса в Монте Карло.

Класиране в ранглистата в края на годината

Титли и участия на финал

Титли на сингъл (6)

Загубени финали на сингъл (6)

Титли на двойки (1)

Загубени финали на двойки (1)

Външни препратки 
 Неофициален фенсайт 
 
 
 Статистика за Купа Дейвис

Сьодерлинг, Робин